Het ATP-toernooi van Rosmalen 2017 (met de officiële naam Ricoh Open 2017) werd gespeeld van 12 tot en met 18 juni 2017 op de grasbanen van Autotron in de Nederlandse plaats Rosmalen. Internationaal stond het toernooi bekend als het toernooi van 's-Hertogenbosch.

Enkelspel 
De titelverdediger was de als zevende geplaatste Fransman Nicolas Mahut. Hij werd in de tweede ronde uitgeschakeld door zijn landgenoot Julien Benneteau.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Van de titelverdedigers Mate Pavic en Michael Venus heeft enkel de tweede zich opnieuw ingeschreven. Hij speelt deze editie aan de zijde van André Sá - zij verloren in de halve finale van het eerste reekshoofd.

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Organisatie 
De gemeente 's-Hertogenbosch stelde een financiële bijdrage ter beschikking van € 25.000,-.

Externe links 
 
 
 

Rosmalen
ATP-toernooi van Rosmalen